Hanns-Martin Schleyer – dirigente d'azienda tedesco
 Johann Martin Schleyer – glottoteta e presbitero cattolico tedesco
 Paul von Ragué Schleyer – chimico statunitense